Alpe Adria ligu u vaterpolu (AAWL) za sezonu 2015./16. je igralo četrnaest klubova iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Ligu je drugi put zaredom osvojila Stara Sava iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Natjecanje se odvijalo u tri dijela. 
- ligaški dio - dvije grupe po sedam momčadi, igra se na tri turnira te svaka momčad ukupno odigra šest utakmica 
- Play-off (doigravanje) - na njega se se plasirale momčadi koje su bile od 3. do 6. mjesta u svojim skupinama, igra se kao turnir 
- završni turnir (Final 6) - završni turnir na kojeg su se plasirale prve dvije momčadi iz svake skupine, te dvije momčadi kao pobjednici doigravanja

Sudionici 
  Albamaris - Biograd na Moru
  Vrsar - Vrsar
  Kolpomorto - Zadar
  Media Val - Zagreb
  Nedjeljom U9 - Zagreb
  Pro Recreativo - Zagreb
  Stara Sava - Zagreb
  WP Trieste - Trst
  Posejdon - Celje
  Žusterna - Koper
  Kranj 75 - Kranj
  Ljubljana - Ljubljana
  Mrož - Ljubljana
  Gorica - Nova Gorica

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio 
 - plasirali se na Final Six (završni turnir) 
 - plasirali se u play-off (doigravanje)

Play-off (Doigravanje) 
Igrano 10. travnja 2016. u Kopru. 
 - plasirali se na Final Six (završni turnir)

Final 6 (Završni turnir) 
Igrano 28. svibnja 2016. u Kopru.

Poveznice i izvori 
 AAWL 2015./16., poredak nakon ligaškog dijela, pristupljeno 10. srpnja 2016. 
 AAWL 2015./16., rezultati ligaškog dijela, pristupljeno 10. srpnja 2016. 
 AAWL 2015./16., play-off, pristupljeno 10. srpnja 2016.
 AAWL 2015./16., Final 6, pristupljeno 10. srpnja 2016.

 2015./16.